El Porvenir ou Porvenir (pouvant se traduire de l'espagnol par le futur) peut faire référence à :

 Club El Porvenir, club de football de Gerli, Buenos Aires, Argentine ;
 , club social du Paraguay ;
 Porvenir Miraflores, club de football du district de Miraflores à Lima (Pérou) ;
 El Porvenir, un journal mexicain de Monterrey ;
 El Porvenir, documentaire réalisé par Alfredo Alcántara et Josh Chertoff.

Lieux

.

Porvenir.

, canton de Palanda, Zamora-Chinchipe.

El Porvenir, quartier de Séville, dans le District Sud.

, dans le département de Petén.

El Porvenir (Atlántida) ;
 El Porvenir (Francisco Morazán).

El Porvenir (Chiapas) ;
 .

El Porvenir, un corregimiento situé dans le district de Remedios, province de Chiriquí ;
 El Porvenir (Panama).

;
  ;
 .

.

Porvenir (Uruguay).

Voir aussi 
  (), une embuscade en Bolivie.
 , dans le département de Canelones, en Uruguay.